Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1985. És la temporada nº 36 de la història del Campionat del món de la F1. Es disputen un total de setze (16) curses.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1) i només es tenen en compte els 11 millors resultats. Ja no es donen punts per la volta més ràpida.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1985

Classificació del mundial de pilots del 1985 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1985

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1985